Az 521-es számú regionális autóbusz Nagykáta, templom és Cegléd, autóbusz-állomás között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2411-es járat 2016. december 11-étől 521-es jelzéssel közlekedik. 2017. április 1-jétől megáll az újonnan létesített Tápiószőlős, Pándi út megállóhelyen.

Megállóhelyei

!
!Megállóhely
!
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Nagykáta, templomvégállomás||50
|align=left|
|-
|1|| Nagykáta, okmányiroda||49
|align=left|
|-
|2|| Nagykáta, gimnázium||48
|align=left|
|-
|3|| Nagykáta, vasútállomás||47
|align=left|
|-
|4|| Nagykáta, strandfürdő||46
|align=left|
|-
|5|| Nagykáta, Kiss Ernő utca||45
|align=left|
|-
|6|| Nagykáta, Clarion gyár||44
|align=left|
|-
|7|| Kőkereszt||43
|align=left|
|-
|8|| Hanolik dűlő||42
|align=left|
|-
|9|| Tápióbicske, Külsősági út||41
|align=left|
|-
|10|| Tápióbicske, Fehér István utca||40
|align=left|
|-
|11|| Tápióbicske, Sági út||39
|align=left|
|-
|12|| Tápióbicske, községháza||38
|align=left|
|-
|13|| Tápióbicske, artézi kút||37
|align=left|
|-
|14|| Tápióbicske, Majoros||36
|align=left|
|-
|15|| Sertéskombinát||35
|align=left|
|-
|16|| Aranyosok 1082. sz.||34
|align=left|
|-
|17|| Tápiószentmárton, vegyesbolt||33
|align=left|
|-
|18|| Tápiószentmárton, Fő utca 4.||32
|align=left|
|-
|19|| Tápiószentmárton, posta||31
|align=left|
|-
|20|| ||30
|align=left|
|-
|21|| Tápiószentmárton, irodaház||29
|align=left|
|-
|22|| Tápiószentmárton, Kubinyi Ágoston út||28
|align=left|
|-
|23|| Tápiószentmárton, Vízmű||27
|align=left|
|-
|24|| Tápiószentmárton, Béke tér||26
|align=left|
|-
|25|| Tápiószentmárton, újfalu||25
|align=left|
|-
|26|| Tápiószentmárton, malom||24
|align=left|
|-
|27|| Tápiószentmárton, Rozmaring utca||23
|
|-
|28|| Tápiószőlős, Pándi út||22
|
|-
|29|| Tápiószőlős, általános iskola||21
|align=left|
|-
|30|| Tápiószőlős, Kaszás dűlő||20
|align=left|
|-
|31|| Tápiószőlős, autóbusz-forduló||19
|align=left|
|-
|32|| Tápiószőlős, Kaszás dűlő||18
|align=left|
|-
|33|| Tápiószőlős, általános iskola||17
|align=left|
|-
|34|| Tápiószőlős, községháza||16
|align=left|
|-
|35|| Tápiószőlős, Fő út 18.||15
|align=left|
|-
|36|| Tápiószőlős, Temető út||14
|align=left|
|-
|37|| Tápiószőlősi elágazás||13
|align=left|
|-
|38|| Tápiószőlős, Bagolyvár||12
|align=left|
|-
|39|| 311-es út, Határ út||11
|align=left|
|-
|40|| Kardos tanya||10
|align=left|
|-
|41|| Kárteszi tanya||9
|align=left|
|-
|42|| Búzakalász Tsz. központ||8
|align=left|
|-
|43|| Tsz. major bejárati út||7
|align=left|
|-
|44|| Ecseri tanya||6
|align=left|
|-
|45|| Cegléd, Állatkórház||∫
|align=left|
|-
|46|| Cegléd, autószerviz*||5
|align=left|
|-
|47|| Cegléd, Bem J. Szakiskola||4
|align=left|
|-
|48|| Cegléd, víztorony||3
|align=left|
|-
|49|| Cegléd, posta||2
|align=left|
|-
|50|| Cegléd, Gimnázium utca||1
|align=left|
|-
|51|| Cegléd, autóbusz-állomásvégállomás||0
|align=left|
|}
A *-gal jelölt megállót nem érinti minden járat.

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Cegléd autóbuszvonalai
Nagykáta autóbuszvonalai